Давид Налбандян — победитель турнира. В финале аргентинец переиграл прошлогоднего чемпиона: швейцарца Роджера Федерера.

Посев 
Все сеянные начинают турнир со второго раунда.

  Роджер Федерер (Финал)
  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)
  Новак Джокович (Полуфинал)
  Николай Давыденко (Отказ)  Фернандо Гонсалес (Четвертьфинал)
  Джеймс Блэйк (Второй раунд)
  Давид Феррер (Второй раунд)
  Томми Робредо''(Второй раунд)

<li>  Томаш Бердых (Второй раунд)
<li>  Ришар Гаске (Второй раунд)
<li>  Томми Хаас (Второй раунд)
<li>  Иван Любичич (Второй раунд)
<li>  Гильермо Каньяс (Третий раунд)
<li>  Карлос Мойя (Второй раунд)
<li>  Хуан Игнасио Чела (Второй раунд)
<li>  Михаил Южный (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Mutua Madrileña Masters 2007